Английское топонимическое общество (, EPNS) — британское научное общество, занимающееся исследованиями топонимов Англии. Члены общества занимаются происхождением и историей английских топонимов, их структурных элементов и факторов формирования (таких как языки происхождения топонимов — древнеанглийский, валлийский, датский, корнский, топография, геология, экология, история и культура Англии и т. д.).

История 
В 1922 году профессор Аллен Моуэр выступил в Британской академии с докладом об исследовании английских топонимов. Его сообщение вызывало большой интерес, топонимическая тематика получила организационную и финансовую поддержку Академии, благодаря чему Моуэр в следующем году создал общество, состоящее из заинтересованных лиц, разработал его устав и определил направления деятельности. Штаб-квартира Общества сначала располагалась в Ливерпульском университете, где Моуэр был профессором английского языка. С 1924 года Моуэр совместно с Эйлин Армстронг начали выпуск ежегодника Общества, а также редактировали ежегодники по топонимическим исследованиям графств Англии. С 1929 года в эту работу включился Дж. Б. Гувер в качестве заместителя редактора.

В 1929 году А.Моуэр был назначен проректором университетского колледжа Лондона, в связи с чем штаб-квартира Общества переместилась в Лондон. Во время Второй мировой войны Общество ненадолго переместилось в  (Уэльс), а затем в Станстед-Бери на границе графств Хартфордшир и Эссекс. В 1942 года Моуэр умер, и руководство Обществом перешло к президенту Королевского исторического общества сэру , и Общество переехало в университет Рединга (Беркшир), где размещалось до 1946 года. С 1946 по 1951 годы Общество возглавлял , профессор древнеанглийского языка из Кембриджа, при нём Общество переехало в Кембриджский университет, а мисс Маргарет Мидгли (впоследствии — доктор ) была назначена заместителем по науке.

В 1951 году, когда Общество возглавил профессор , Общество вновь переместилось в Университетский колледж в Лондоне, и Маргарет Мидгли продолжала исследования там до 1953 года. А.Смит выпустил два новых тома «Элементов» и ещё 14 томов исследований топонимов графств Англии. После смерти Смита в 1967 году Общество возглавил профессор Кеннет Камерон, а офисы Общества разместились одновременно в Лондоне и Ноттингемском университете, который предоставил для пользования свою библиотеку и архивы, а также услуги секретаря. В 1972 году Общество полностью переехало в Ноттингемский университет, где расположилось в Центре изучения топонимов. С 1993 по 2002 годы Общество возглавлял , после смерти Уоттса Общество возглавил профессор Ричард Коутс.

В настоящее время президентом общества является профессор .

Общество постоянно пользуется поддержкой Британской академии.

Публикации 
С 1969 года Общество издаёт ежегодный журнал, в котором публикуются эссе по различным направлениям топонимики.
К 2018 году Общество опубликовало 91 том исследований топонимов графств Англии, предназначенных главным образом для учёных и студентов, ряд книг и буклетов по топонимике, структурированных по регионам или по категориям, а также ряд топонимических словарей, предназначенных главным образом для непрофессиональной аудитории. Публикации Общества охватывают топонимию большинство английских графств, хотя ранее вышедшие тома тома не столь подробны, как более поздние. С 1960-х годов произошли изменения в интерпретации некоторых географических названий в результате археологических исследований и детального сопоставления распределений типов топонимов, считавшихся древнеанглийскими. В частности, исследования  позволяют интерпретировать как кельтские ряд топонимов, ранее считавшихся древнеанглийскими.

Материал Общества легли в основу Кембриджского словаря английских топонимов (), вышедшего в 2004 году. Общество начинает публиковать новую серию буклетов о формантах английских топонимов.

В 2016 году Общество опубликовало первый том издания «Популярная серия», посвящённый топонимам графства Суффолк.

См. также 
 Шотландское топонимическое общество

Примечания

Литература 
на русском языке
 
на других языках

Ссылки 
  Официальный сайт
  Bibliographic data on English Place-name Society survey volumes
 Journal of the English Place-name Society: tables of contents
Организации, основанные в 1923 году
Топонимия Великобритании